Нижче наведено список населених пунктів повіту Марамуреш, Румунія.

Марамуреш